Ме́ллиля () — община (бывший муниципалитет) в области Варсинайс-Суоми, в Финляндии; с 1 января 2009 года в составе города Лоймаа.

Ближайшие населённые пункты — Лоймаа, Коски, Пёутюя, Марттила и Юпяя.

Построенная в 1825 году деревянная лютеранская  в настоящее время охраняется государством.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Яккола, Николай Матвеевич (1905—1967) — карельский писатель.

Примечания 

Населённые пункты Финляндии